O Grande Vitória é um bairro não-oficial de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. Oficialmente, é pertencente ao bairro de Gilberto Mestrinho, como reconhecido pela prefeitura da cidade. Situa-se nos limites do extremo leste da cidade, estando integrado à zona leste de Manaus.

História 
A comunidade surgiu em 1998, com a invasão de terras no local por famílias migrantes de outros estados, principalmente do Pará. O bairro enfrentou dura resistência até 2003, quando finalmente deixou de ser considerado uma invasão de terras e foi homologado como bairro pela gestão municipal.

A comunidade do Grande Vitória reunia cerca de 4 mil pessoas até 1999, sendo que esse número foi surpreendentemente avançando nos últimos anos. Hoje, a população do bairro alcançou os 50 mil moradores.

Atualidade 
O bairro enfrenta grandes problemas de infra-estrutura, principalmente nas áreas mais baixas do bairro. Problemas como falta de água e energia elétrica ilegal ainda são constantes na comunidade. Atualmente, a renda média do Grande Vitória é de dois a três salários mínimos.

O bairro possui quatro linhas de ônibus (088, 094, 621, 680) e os alternativos que são conhecidos como "Amarelinho" que o ligam ao Terminal de Integração do São José Operário, ao Centro da cidade e ao terminal de Integração da cachoeirinha.

O bairro possui 3 escolas municipais (Danilo Matos Areosa,Vicente Mendonça júnior, Coronel Jorge Teixera) e uma escola militar ( Escola CMPM Áurea pinheiro Braga).

 Dados do bairro
 População: 50.680 moradores (estimativa).
Em virtude de seu crescimento, o bairro foi se tornando cada vez mais visado; com isso vários estabelecimentos se formaram e foram crescendo juntamente com o bairro. Podemos citar: mercadinhos, lan houses, lojas, drogarias, igrejas entres outros tornando o bairro um atrativo para moradores de outros bairros que pela conveniência se mudaram para este bairro.
O bairro serve de Centro comercial para os bairros próximos como: Nova Vitória, Castanheiras, Cidade do Leste, Novo Reino, Gilberto Mestrinho e Nova Conquista. Em alguns momentos o transito chega a ser bastante intenso.
Algum avanço tem sido notado.
No bairro existe diversos mercados, loteria, duas feiras, 1 campo de futebol, delegacia.

Transportes 
Grande Vitória é servido pela empresa de ônibus Global Green, que atualmente opera nas seguintes linhas:

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus